Mound City (Dakota del Sud)
 Mound City (Illinois)
 Mound City (Kansas)
 Mound City (Missouri)